Балтасар Енріке Поррас Кардосо (* 1944) — венесуельський католицький архієпископ та церковний діяч
 Белісаріо Поррас (1856—1942) — колумбійський і панамський журналіст, державний діяч, президент Панами (1912—1916, 1918—1920 і 1920—1924)
 Габріель Поррас (* 1968) — мексиканськй театральний і кіноактор
 Мігель Мора Поррас — тимчасовий президент Коста-Рики
 Рауль Барренечеа Поррас (1857—1960) — перуанський історик, юрист, публіцист, політик та дипломат
 Хосе Поррас (* 1970) — костариканський футболіст, воротар. Виступав за клуби «Сапрісса» та «Кармеліта» та національну збірну Коста-Рики

Іспанські прізвища